Lijst van rijksmonumenten in De Wolden#Eursinge
Lijst van rijksmonumenten in Midden-Drenthe#Eursinge
Lijst van rijksmonumenten in Westerveld#Eursinge